Таги́р Камалуди́нович Хайбула́ев () (род. 24 июля 1984 года в Кизилюрте, Дагестанская АССР, СССР) — российский дзюдоист, олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2011 года и чемпион Европы 2009 года, заслуженный мастер спорта России. Победитель Кубка Мира и Гран-при в Абу-Даби в 2009 году.

Биография 
Родился 24 июля 1984 года в городе Кизилюрте. По национальности — аварец. Родовое село — Тлондода.

Троюродные братья: Арсен  и Шамиль борцы вольного стиля.

Вместе с семьёй переехал в Самару в 1995 году.

Выпускник Самарского государственного экономического университета.

Участник эстафеты олимпийского огня. 25 декабря 2013 года совместно с бывшим губернатором Самарской области Н. Меркушкиным зажёг самарскую городскую чашу с олимпийским огнём на площади им. В. В. Куйбышева.

Майор полиции, участковый уполномоченный полиции отдела УУПиПДН ОП № 5 «Московский» УМВД России по городу Казани.

Женат с 6 сентября 2014 года.

Спортивная карьера 

Дзюдо занимается с 11 лет. Первый тренер — Вячеслав Архипов. Сейчас тренируется у Николая Петрова. На соревнованиях представляет Самару и Санкт-Петербург.

На чемпионате мира 2011 в Париже в финальной схватке Тагир досрочно победил иппоном казахстанского дзюдоиста, чемпиона мира-2009 Максима Ракова.

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне в борьбе за золото победил иппоном монгольского дзюдоиста, олимпийского чемпиона 2008 года Найдана Тувшинбаяра.

На Олимпиаде 2016 проиграл в первом же поединке спортсмену из Азербайджана — Эльмару Гасымову

В январе 2017 года взял временную паузу в карьере, но 17 декабря того же года объявил о её завершении.

Спортивные достижения

Награды 
 Орден Дружбы (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Примечания

Ссылки 
 
 
 Информация о дзюдоисте на сайте спортивного клуба «Явара-Нева» 

Дзюдоисты России
Чемпионы мира по дзюдо
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Полицейские Российской Федерации